Linisa är ett släkte av snäckor. Linisa ingår i familjen Polygyridae.

Kladogram enligt Catalogue of Life:

Källor

Externa länkar 

Landlungsnäckor
Linisa